Полова — відходи при обмолочуванні й очищуванні зерна.
 Полова — невагоме, несерйозне, таке, що не має цінності, суттєвого значення.

Полова — село в Україні, Прилуцькому районі Чернігівської області.

Населені пункти та їхні частини
 Полова — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства

Примітки